A19 oder A 19 steht für folgende Autobahnen und Fernstraßen:
 Autobahn 19 (Belgien) in Belgien
 Autoestrada A19 in Portugal
 Autoroute A19 in Frankreich
 Autostrada A19 in Italien
 A19 (Kasachstan) in Kasachstan
 Bundesautobahn 19 in Deutschland

A19 oder A 19 steht für:
 Arrows A19, britischer Formel-1-Rennwagen
 SMS A 19, deutsches Küstentorpedoboot, siehe Liste der Küstentorpedoboote der A-Klassen #A-I (Amtsentwurf 1914) A 1–A 25
 SSK Gotland-Klasse (A19), schwedische U-Bootklasse
 „Miliartuberkulose“ (ICD10-Code), infektiöse Krankheit
 Englische Eröffnung (ECO-Code), eine der flexiblen Schacheröffnungen (A10–A39)

A-19 steht für:
 Vultee A-19, US-amerikanischer Luftnahunterstützungs-Bomber
 122-mm-Kanone M1931/37 (A-19), sowjetische Feldkanone

A.19 steht für:
 Aero A.19, Prototyp des tschechoslowakischen Doppeldecker-Jagdflugzeugs Aero A.18
 Saunders-Roe Cloud A.19, zivile Version des britischen Amphibien-Flugboots

A19